L'edizione 1950-1951 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Lausanne-Sports.

Capocannoniere del torneo fu Hans-Peter Friedländer (Lausanne-Sports), con 22 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera 1950-1951
      Vincitrice Coppa di Svizzera 1950-1951
      Retrocessa in Lega Nazionale B 1951-1952

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio salvezza

Tabellone

Calendario

Verdetti 
 Losanna Campione di Svizzera 1950-51.
 Grenchen e Cantonal Neuchâtel retrocesse in Lega Nazionale B.

Classifica marcatori

Bibliografia 
Gazzetta Ticinese, annate 1950 e 1951;
Gazette de Lausanne, annate 1950 e 1951;
Popolo e Libertà, annate 1950 e 1951.

Collegamenti esterni 
 
  Classifica e marcatori su RSSSF.
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  

Calcio nel 1950
Calcio nel 1951
1950-1951